Леонид Белый:
 Белый, Леонид Васильевич — георгиевский кавалер.
 Белый, Леонид Николаевич (1955—2000) — российский музыкант.
 Белый, Леонид Савельевич (род. 1940) — украинский политик.